Хатинь:

 Хатинь — город провинциального подчинения на севере центрального региона Вьетнама.
 Хатинь — провинция в северной части центрального Вьетнама.